Birgitta Johansson kan syfta på 

 Birgitta Johansson (skådespelare), född 1980
 Birgitta Johansson (politiker), född 1943